Гарретт Макнамара (; род. 10 августа 1967, Питсфилд) — американский профессиональный сёрфер. Обладатель рекорда занесённого в Книгу рекордов Гиннесса, как сёрфер одолевший 78-ми футовую волну в Назаре, Португалия.

29 января 2013 года Гарретт Макнамара установил новый мировой рекорд там же, на Северном пляже (Прайа-ду-Норте) в Назаре, Португалия. На этот раз он покорил волну высотой более 23 метров. Достижение пока не внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Макнамара родился 10 августа 1967 года в Питсфилде, штат Массачусетс и переехал в  на Гавайях в 1978 году. В одиннадцать лет, он по примеру старшего брата Лиама начал заниматься сёрфингом. Он вошёл в престижную гавайскую серию  в семнадцать лет и нашёл основных спонсоров из крупнейших японских брендов.

Макнамара был в числе первых спортсменов, которые в начале 1990-х годов стали ловить большие волны используя лодки и другие плавсредства для доставки серферов в море.

Фильмография

Фильмы 
«The Glacier Project»
«The North Canyon Show by Garrett McNamara» 
 "100 Foot Wave"

Телепередачи 
Fuel TV — 12 эпизодовTravel Channel — 12 эпизодовAnderson Cooper 360° ЭпизодDiscovery Channel ЭпизодBBC ЭпизодThe Swell Life'' — 12 эпизодов

Примечания 

Спортсмены США
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Сёрферы